Sant’Eusebio steht für:
 Sant’Eusebio (Rom) (Sant’Eusebio all’Esquilino), Kirche in Rom
 Sant’Eusebio (Genua), Stadtteil von Genua